Гинтс Мейя (; 4 сентября 1987, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, правый нападающий.

Карьера 
Гинтс Мейя начал свою в карьеру в своем родном городе в клубе ХК «Рига U18» в Молодёжной лиге Латвии. В сезоне 2004/05 он перешёл в клуб «ХК ЛСПА/Рига», которая выступает в Латвийской хоккейной лиге (ЛХЛ).

В сезоне 2007/08 Мейя подписал контракт с клубом «Рига 2000». Летом 2008 года он отправился на повышение в «Динамо» (Рига), которая выступает в Континентальной хоккейной лиге, но проведя восемнадцать игр, в которых он не набрал ни одного очка, отправился обратно в фарм-клуб «Рига 2000». С сезона 2009/10 он твердо состоит в команде «Динамо» (Рига), но приглашался в клуб Молодёжной хоккейной лиги ХК «Рига» и Белорусской экстралиги Металлург (Лиепая), которые являются фарм-клубами «Динамо»

Международная 
Гинтс Мейя три раза приглашался на Юниорский чемпионат мира. Первый раз принял участие в Юниорском чемпионате мира в 2005 году. На молодёжном уровне принимал участие в чемпионатах мира 2006 и 2007 годов. В составе основной сборной Латвии принимал участие в зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где он сыграл четыре матча. На чемпионатах мира принимал участие в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2016 годов.

Достижения 
 Обладатель Кубка Надежды 2013 года в составе «Динамо Рига».

Статистика

Регулярный сезон и плей-офф

Сборная 

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Рига»
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Вита Хестен»
Игроки ХК «Мемминген»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года